Влади́мир Бори́сович Ко́ренберг (13 апреля 1924 года, Одесса — 1 сентября 2012 года, Москва)

Специалист в области спортивной биомеханики, спортивной метрологии, спортивной гимнастики, спортивной кинезиологии, педагогики, теоретической психологии.

Кандидат биологических наук (1971), доктор педагогических наук (1996), профессор (1997).

Основоположник принципиальных для биомеханики и кинезиологии концепций, в значительной мере меняющих онтологическую картину этих научных и учебных дисциплин. Разработал и читал лекторские курсы «Биомеханика», «Спортивная метрология», «Кинезиологический анализ в спорте», до последних дней проводил научные исследования в области теоретической и прикладной кинезиологии.

Автор более 300 научных статей (из них свыше 160 в области кинезиологии и психологии) и более 30 книг. Несколько книг переведены и изданы за рубежом.

Общий научно-педагогический стаж работы в высшей школе более 60 лет, из них 22 года в МГАФК (МОГИФК).

Награждён знаком «Почетный работник профессиональной высшей школы», в 2005 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

С 1971 г. по 1987 г. член редакционного совета всесоюзного издательства «Физкультура и спорт», член редколлегии, помощник составителя и специальный редактор 27 сборников «Гимнастика» (М.: ФиС, 1971—1987 гг.) этого издательства, специальный и литературный редактор 14 других сборников научных трудов.

Научный редактор 4 монографий и редактор-составитель 8 томов научного альманаха МГАФК «На рубеже XXI века» (1999—2007).

Участник Великой Отечественной войны. С 1942 по 1950 год служил в рядах ВВС ВМФ. Награждён орденом Отечественной Войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Кавказа», 14 другими военными медалями и знаками отличия.

Участник 5 первенств СССР по спортивной гимнастике (1949—1953) в составе сборных команд Советской Армии, затем ДСО «Буревестник», в 1950—1953 гг. — неоднократный призёр студенческих первенств СССР (в том числе победитель в отдельных видах многоборья).

Биография 
Родился 13 апреля 1924 года в Одессе.

Отец, Коренберг Борис Львович (1890—1968), врач, кандидат медицинских наук, с 1918 г. участник гражданской, а с 1941 г. — Великой Отечественной войны. Награждён орденом Красной Звезды (1944) и медалью «За победу над Германией» (1945).

Мать, Коренберг (урождённая Хавина) Евгения Моисеевна (1894—1988), окончила гимназию и педагогический класс, а также полтора курса биологического факультета. Рождение в 1918 г. первого сына Ефрема и уход мужа на фронт не позволили завершить учёбу.

Брат, Коренберг Ефрем Борисович (1918—1992), с отличием окончил незадолго до начала войны радиофакультет Одесского института инженеров связи (сейчас Одесская национальная академия связи им. О.С.Попова), и был направлен на работу в Сибирь, где с началом войны призван рядовым. В дальнейшем известный радиоинженер, один из основных разработчиков знаменитой антенной системы АДУ-1000 (1960 г.), позволившей обеспечить устойчивую связь с космическими аппаратами внутри Солнечной системы и опередить США в исследовании космоса. Позднее Е.Б.Коренберг работал в области радиоисследования горных пород, занимался преподавательской деятельностью в Московском горном институте, был заведующим кафедрой.

По признанию Владимира Борисовича, старший брат сыграл особую роль в его судьбе. Благодаря ему, он с раннего детства освоил гимнастические упражнения, подростком научился плавать и грести, играть в шахматы и в волейбол, увлёкся спортивной гимнастикой. С 8-го класса вёл в школе гимнастический кружок, а сам тренировался в Центральной городской гимнастической школе, в 10-м классе стал одним из лидеров и выиграл первенство города по спортивной гимнастике среди юношей старшего возраста. В 9-м классе одновременно стал играть в лучших юношеской и взрослой волейбольных командах города, а в 10-м — на 3-й доске за Дворец пионеров в шахматы.

Школу окончил в 1941 году, получил аттестат с отличием, дающий право на поступление без экзаменов в любой вуз страны. Но выпускной вечер состоялся 21 июня 1941 года и в 4 часа утра был прерван — немецкие самолёты летели на город, началась война.

По возрасту не подлежал призыву по мобилизации и в сентябре был вместе с матерью, её сестрой и бабушкой, как члены семьи военнослужащего, эвакуирован в северный Казахстан в деревню Васильевка. Хотел остаться в Одессе в ополчении, но мать уговорила ехать с ними, чтобы переносить на руках бабушку, которая не могла ходить. В деревне заболел желтухой, но несмотря на высокую температуру работал в колхозе.

Дважды писал в райвоенкомат с просьбой призвать его в лётное или танковое училище. Получил ответ: «ждите». В мае 1942 г. отец перевёз семью в г. Гори Грузинской ССР, где базировалась его часть. Там Владимир сразу пошёл в военкомат с просьбой направить его в лётное училище. Не дождавшись призыва, самовольно сел поздно вечером в поезд с группой призывников. На станции Самтреди команду высадили, он вышел вместе со всеми и после переклички сказал, что его нет в списке по ошибке. Его включили в список. Так он оказался на Черноморском Флоте стрелком аэродромной роты 36-й авиабазы ВВС ЧФ и прослужил в ней несколько месяцев.

Затем его направили в школу младших авиационных специалистов. Отлично её окончив, воздушным стрелком-радистом в звании младшего сержанта был зачислен в 36-й минно-торпедный авиаполк Военно-воздушных Сил Черноморского Флота, летал на самолёте торпедоносце-бомбардировщике. За 51 боевой вылет ему была вручена медаль «За боевые заслуги».

В 1946 г. полк был переведен на Балтику, и прошла массовая демобилизация, но в технических войсках для военнослужащих срочной службы она остановилась на 1923 г. рождения. Те, кто родились в 1924 г. и позднее, служили ещё 4 года. Так что на его долю выпали почти 8 лет срочной службы.

В армии продолжал занятия спортом, успешно выступал на соревнованиях. В 1948 г. занял 3-е место в первенстве Балтийского Флота по шахматам. Раз в месяц увольнялся на сутки в Ленинград, где тренировался в спортзале на гимнастических снарядах. В 1947 г. после недельного тренировочного сбора выступил и стал чемпионом Ленинградской области. В 1947 г. выиграл 2-е место на первенстве северо-западной зоны РСФСР (7 областей). В 1948 г. стал чемпионом г. Таллина, затем Эстонской ССР, Балтийского Флота по спортивной гимнастике и по морскому многоборью. В 1949 г. в составе сборной Вооружённых Сил выступил на первенстве СССР, был переведён дослуживать в Москву, чтобы тренироваться в Центральном Спортивном Клубе Армии.

В 1948 г. поступил на 1 курс радиофакультета Всесоюзного заочного политехнического института (ВЗПИ), в 1949 г. перешёл на 2 курс. Это позволило сразу после демобилизации в апреле 1950 г. поступить на 2 курс радиотехнического факультета Московского энергетического института (МЭИ). Одновременно стал преподавателем кафедры физического воспитания МЭИ, работал с группами женской сборной команды института, тренировался и выступал за институт и за сборную студенческого ДСО «Наука» на первенстве СССР по спортивной гимнастике. Но в 1954 г. из-за травмы пришлось прекратить тренировки и выступления.

В 1955 г. поступил, а в 1959 г. окончил заочное отделение факультета физического воспитания Московского областного педагогического института (МОПИ) им. Н. К. Крупской. В 1958 г. перешёл работать на кафедру физического воспитания Московского Лесотехнического института. Тренировал мужскую и женскую, затем только женскую сборную команду института по спортивной гимнастике.

В 1971 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук по теме «Сохранение устойчивости тела у школьников».

В декабре 1980 г. принят доцентом на кафедру гимнастики МОГИФК (Московский областной государственный институт физической культуры). В декабре 1983 г. перешёл на вновь образованную кафедру биомеханики и спортивной метрологии.

 В 1995 г. защитил докторскую диссертацию «Качественный кинезиологический анализ как педагогическое средство в спорте». Через год присвоено научное звание профессор.

С сентября 2001 по август 2010 г. проректор МГАФК по научно-исследовательской работе, совмещал эту должность с преподавательской работой профессора кафедры биомеханики и компьютерных технологий. В 2010 г. освобожден от проректорства по личному заявлению в связи с состоянием здоровья после тяжёлой операции.

С октября 2010 г. по сентябрь 2012 г. профессор кафедры.

Научная деятельность 
В 1958 г. им была открыта и в 1949—1950 гг. экспериментально проверена зависимость «предельная сила тяги мышцы — её относительная скорость». Из-за сходства уравнений этой зависимости и зависимости «сила — скорость», открытой в 1938 г. лауреатом Нобелевской премии А. В. Хиллом эти зависимости сочли идентичными, хотя они в принципе различны. Хилл нашёл в основном механическую зависимость, а В. Б. Коренберг — в основном физиологическую. Поэтому с позиций зависимости Хилла анализировать моторику нельзя, тогда как зависимость, открытая Коренбергом, позволила объяснить сущность целого ряда универсальных технических приёмов и отдельных технических действий. Хилл приблизился к пониманию этой зависимости только в 1967 г. Кроме того, Коренбергом была экспериментально изучена уступающая (эксцентрическая) ветвь этой зависимости, обнаружен и объяснён разрыв между концентрической и эксцентрической частями кривой. В 1962 г. Коренберг обнаружил то, что через 10 лет было вновь обнаружено в Канаде и названо эксцессом силы. В начале 80-х годов им был выявлен феномен резко различного влияния утомления мышцы на величину её предельного напряжения в изометрическом и концентрическом, с одной стороны, и в эксцентрическом, с другой стороны, режимах её работы.

В 1963 г. в спорт Коренбергом было введено и развито понятие «надёжность» («надёжность выполнения двигательного действия», затем «надёжность решения двигательной задачи»). В 1970 г. вышла его монография на эту тему.

В 1966—1968 гг. была разработана и экспериментально проверена функциональная концепция сохранения устойчивости своего тела, в 1971 г. по этой теме была защищена кандидатская диссертация.

В середине 70-х годов им было введено в спорт понятие «качественный анализ», в частности, «качественный биомеханический анализ». Посвящённая этому монография вышла в 1979 г.

В начале-середине 80-х годов были выдвинуты, разработаны и опубликованы взаимосвязанные концепции двигательных задач и их решения, концепция навыков и умений, положения эвристики. Коренберг развивал эти концепции до середины 90-х годов, они вошли составной частью в его докторскую диссертацию.

В начале 90-х годов он предложил под ранее известным термином «кинезиология» понимать не биомеханику, а более «широкую» научную дисциплину, органично интегрирующую объективное и субъективное, биомеханику, психологию, двигательную педагогику и вообще те разделы любых наук, которые так или иначе могут быть использованы в изучении и формировании двигательной активности и двигательных субдеятельностей человека. Эта позиция была отображена в составленном им в 1992 г. сборнике научных трудов МГАФК «Проблемы спортивной кинезиологии». В настоящее время такое понимание термина «кинезиология» в мире возобладало.

С конца 90-х годов он выдвинул и разрабатывал концепции активности и деятельности, а также ситуации как мысленной модели реальности.

В 2011 г. была издана небольшая монография «Активность — протосознание — деятельность — сознание (обращение к проблеме единой теории деятельности)», подытоживающая его принципиально отличные от общепринятых теоретико-деятельностные представления.

Публикации 
Первые публикации В. Б. Коренберга появились в 1959 г., первая книга — «Маленькие „секреты“ гимнастики» — вышла в 1967 г.

Всего опубликовал более 350 научных работ, в том числе книги: «Основы качественного биомеханического анализа» (1979, серебряная медаль ВДНХ, в 1980 г., переиздана в Италии и в США), «Надежность исполнения в гимнастике» (1970, переиздана в Румынии), «Упражнения на бревне» (1976, 1986) из серии «Гимнастическое многоборье» (переиздана в Японии и в США), «Методика тренировки гимнасток» (1976, соавтор, переиздана в Словакии), учебник «Теория и методика гимнастики» (1971, соавтор), «Внимание деталям!» (1972), «Учебный словарь-справочник по спортивной метрологии» (1996), двухтомный словарь-справочник «Спортивная биомеханика» (1998—2000) и др. Автор 4 учебных кинофильмов (Москва, 1959, 1960, 1964; Киев, 1964).

Полный список публикаций размещен на персональном сайте В. Б. Коренберга

Книги (неполный список) 
Спортивная кинезиология

1. Надёжность исполнения в гимнастике.-М.: ФиС, 1970.-192 с.
(переведена и издана в Румынии — «Siguranta executiei in gimnastica»-Bucuresti: Editura stadion, 1972)

2. Устойчивость тела в позных равновесиях и её возрастные изменения у школьников / Дисс. на степень кандидата биологических наук /на правах рукописи.-М.: МЛТИ, 1970.- 189 с.

3. Двигательные задачи в гимнастике.-Малаховка: МОГИФК, 1983.-55 с. (3,85 а. л.).

4. Качественный кинезиологический анализ как педагогическое средство в спорте /дисс. в виде науч. доклада на степень доктора педагогических наук (на правах рукописи).-Малаховка: МГАФК, 1995.-49 с.

5. Кинезологический контроль в спорте /уч. пос.-Малаховка: МГАФК, 2002.-139 с.

6. Основы спортивной кинезиологии /уч. пос.-М.: Сов. спорт, 2005.-232 с

Спортивная биомеханика и спортивная метрология

1. Теория и методика гимнастики /учебник для фак. физ. восп. пед. вузов /под общ. ред. В. И. Филипповича /Глава 4 «Основы биомеханики физических упражнений». -М.: Просвещение, 1971. −26 с. (с. 123—146).

2. Основы качественного биомеханического анализа /уч. пос.-М.: ФиС, 1979.-209 с.
(Книга отмечена серебряной медалью ВДНХ в 1980 г.,
переведена и переиздана в Италии («Principi dell’analisi qualitative biomeccanica» — Roma: Società Snampa Sportiva) и в США.

3. Контроль в спорте.-Малаховка: МОГИФК, 1995.-52 с.

4. Мини-справочник по статистике.-Малаховка: МГАФК, 1996.-19 с.

5. Словарь-справочник по спортивной метрологии / уч. пос.-Малаховка: МГАФК, 1996.-144 с.

6. Наиболее употребительные понятия спортивной метрологии /уч. пос.-Малаховка: МОГИФК, 1997.-32 с.

7. Наиболее употребительные понятия биомеханики.-Малаховка: МОГИФК, 1997.-34 с.

8. Спортивная биомеханика: словарь-справочник/ уч. пос.-Малаховка: МГАФК, 1998.-Ч.I: «Механика».- 120 с.

9. Спортивная биомеханика: «Биомеханическая система», «Моторика и её развитие», «Технические средства и измерения» / уч. пос. -Малаховка: МГАФК, 1999.- Ч.II: — 192 с.

10. Лекции по спортивной метрологии. Лекция 1. Спортивная метрология. Лекция 2. Измерения и технические средства в физическом воспитании и спорте /уч. пос.-Малаховка: МГАФК, 2000.-76 с.

11. Лекции по спортивной метрологии. Основы статистики: Лекция 3. Статистические совокупности и выборочный метод. Лекция 4. Корреляционный анализ".-Малаховка: МГАФК, 2000.-78 с.

12. Спортивная метрология: словарь-справочник / уч. пос.-М.: Сов. спорт, 2004.- 362 с.

13. Конспект лекций по биомеханике /уч. пос.-Малаховка, МГАФК, 2008.-75 с.

14. Спортивная метрология /учебник для вузов физ. культ.-М.: Физическая культура, 2008.-358 с.

15. Лекции по спортивной биомеханике (с элементами кинезиологии). -М.: Советский спорт, 2011. −204 с.

Психология, философия

1. Активность — протосознание — деятельность — сознание (обращение к проблеме единой теории деятельности).-М.: АРИФ, 2011.-214 с.

Спортивная педагогика

1. Маленькие «секреты» гимнастики.-М.: ФиС, 1967.-96 с.

2. Теория и методика гимнастики /учебн. для фак. физ. восп. пед. вузов /под общ. ред. В. И. Филипповича / Глава 8 «Вольные упражнения». (С. 175—289).-М.: Просвещение, 1971.-39 с.

3. Естественно-научные основы физического воспитания: в вопросах и ответах / уч. пос.-М.: МЛТИ, 1972.-55 с.

4. Внимание деталям!- М.: ФиС, 1972.-152 с.

5. Методика тренировки гимнасток / В соавт. с М. Л. Украном, И. В. Шефер, Л. К. Антоновым.- М.: ФиС, 1976.-172 с.
(Книга переведена и переиздана в Словакии).

6. Упражнения на бревне.-М.: ФиС, 1976.- 80 с. (с. 194—254)
(Книга переведена и переиздана в Японии — Tokyo: Baseball Magazine Sha, 1978)

7. Упражнения на бревне / Изд 2-е, переработанное //В кн.: Гимнастическое многоборье: женские виды /под общ. ред. Ю. К. Гавердовского.- М.: ФиС, 1986.-64 с. (с.151-254)
(Книга переведена и переиздана в США — «Exercises on the balance beam», USA, 1986)

Награды 
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Знак «Фронтовик 1941—1945»
и ещё 16 воинских медалей.
 Медаль Петра Лесгафта за большой личный вклад в развитие спортивной науки и образования.
 Серебряная медаль ВДНХ за книгу «Основы качественного биомеханического анализа»
 Звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»
 Звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»
 Знак «Ветеран спорта РСФСР»

Примечания 

Лётчики Великой Отечественной войны
Преподаватели Московской академии физической культуры